Аубари:

 Аубари — административный центр муниципалитета Вади-эль-Хаят, Ливия.
 Аубари — пустыня на западе Ливии.
 Аубари — оазис в пустыне Аубари.